Nederlandse Hervormde Kerk, een protestants kerkgenootschap in Nederland dat in 2004 is opgegaan in de Protestantse Kerk in Nederland

Verscheidene veelal historische kerkgebouwen in Nederland (en eentje in Rusland):
 Nederlands Hervormde kerk (Barchem)
 Nederlands Hervormde Kerk (Bennebroek)
 Nederlands Hervormde Kerk (Beusichem)
 Nederlands Hervormde kerk (Blaricum)
 Nederlands Hervormde kerk (Burgerbrug)
 Nederlands Hervormde kerk (Dinther)
 Nederlands Hervormde Kerk (Dirkshorn)
 Nederlands Hervormde kerk (Ellecom)
 Nederlands Hervormde kerk (Epse)
 Nederlands Hervormde kerk (Geldrop)
 Nederlands Hervormde kerk (Genderen)
 Nederlands Hervormde kerk (Gennep)
 Nederlands Hervormde kerk (Gorssel)
 Nederlands Hervormde kerk (Haarlo)
 Nederlands Hervormde kerk (Halle)
 Nederlands Hervormde kerk (Heemstede)
 Nederlands Hervormde Kerk (Heerlen)
 Nederlands Hervormde kerk (Heino)
 Nederlands Hervormde Kerk (Hoek)
 Nederlands Hervormde Kerk (Hoogmade)
 Nederlands Hervormde kerk (Hummelo)
 Nederlands Hervormde Kerk (Ilpendam)
 Nederlands Hervormde Kerk (Kaag)
 Nederlands Hervormde Kerk (Kockengen)
 Nederlands Hervormde kerk (Kruisland)
 Nederlands Hervormde kerk (Laag-Keppel)
 Nederlands Hervormde Kerk (Landsmeer)
 Nederlands Hervormde kerk (Lathum)
 Nederlands Hervormde Kerk (Lisse)
 Nederlands Hervormde kerk (Maasdam)
 Nederlands Hervormde kerk (Neerbosch)
 Nederlands Hervormde kerk (Ommeren)
 Nederlands Hervormde kerk (Oisterwijk)
 Nederlands Hervormde Kerk (Pernis)
 Nederlands Hervormde kerk (Puttershoek)
 Nederlands Hervormde kerk ('s-Graveland)
 Nederlands Hervormde kerk ('s-Gravendeel)
 Nederlands Hervormde Kerk (Schagen)
 Nederlands Hervormde kerk (Schardam)
 Nederlands Hervormde kerk (Sint Anthoniepolder)
 Nederlands Hervormde Kerk (Sint Maartensbrug)
 Nederlands Hervormde kerk (Sint Pancras)
 Nederlands Hervormde Kerk (Sint-Oedenrode)
 Nederlands hervormde kerk (Sint-Petersburg) (ook wel Hollandse Kerk)
 Nederlands Hervormde Kerk (Slootdorp)
 Nederlands Hervormde Kerk (Venhuizen)
 Nederlands Hervormde kerk (Warmond)
 Nederlands Hervormde Kerk (Westwoud)
 Nederlands Hervormde kerk (Wijdenes)
 Nederlands Hervormde kerk (Wormerveer)
 Nederlands Hervormde Kerk (Zoelmond)
 Nederlands Hervormde Kerk (Zoetermeer)

Zie ook 
 Hervormde kerk (doorverwijspagina)